Girotti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Gelsomino Girotti (1914), ancien joueur italien de basket-ball ;
 Giuseppe Girotti (1905–1945), prêtre dominicain et bibliste italien ;
 Mario Girotti, plus connu sous son nom de scène Terence Hill (né en 1939), acteur, directeur, scénariste et producteur italien ;
 Massimo Girotti (1918–2003), acteur italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien